Навуа () — город в Центральном округе на Фиджи. Город является одним из лучших в пищевой промышленности. В колониальные времена в городе было построено несколько сахарных заводов, которые были закрыты в 1923 году после экономического кризиса. В городе есть футбольный клуб Navua FC, который участвует в Национальной футбольной Лиге Фиджи.

Примечания 

Города Фиджи